Die MEVACO GmbH ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Lochblech und Streckmetallen in Europa. Das Unternehmen ging am 10. Dezember 1997 aus der Fusion der Unternehmen Seidl + Mayer und Sorst hervor. Im September 2019 wurde die MEVACO GmbH von der RMIG-Gruppe gekauft.

Unternehmensprofil 
Mit 135 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Ungarn und Polen sowie weiteren Partnern in Skandinavien, Rumänien, Tschechien, Slowenien und im Baltikum erreicht MEVACO über 20.000 Kunden in ganz Europa. Das Produktsortiment wird regelmäßig erweitert und umfasst Standardprodukte wie auch individuell konfigurierbare Produkte.
2011 wurde ein Jahresumsatz von 60 Mio. Euro erwirtschaftet, bei 20.000 aktiven Kunden. Hauptsitz der europaweit agierende Unternehmensgruppe ist in Göppingen (Baden-Württemberg).

Das Produktsortiment wird regelmäßig erweitert und richtet sich an Kunden aus der Branche Metallverarbeitung. Es umfasst Streckmetalle, Lochbleche, Wellengitter, geschweißte Gitter sowie Zubehör zum Einfassen und Verbinden. Die Produkte gibt es als Standardartikel oder als individuelle konfigurierbare Teile.

Geschichte 
 1867: Wilhelm Sorst gründet in Hannover eine Kunst- und Bauschlosserei.
 1875: Anton Seidl und Carl Mayer beginnen in Regensburg mit der Produktion von perforierten Blechen, u. a. für Metallböden zur Malztrocknung in Brauereien, sog. Malzdarren.
 1901: Sorst beginnt mit der industriellen Fertigung von Lochblechen.
 1945/46: Wiederaufnahme der Produktion nach Zerstörung der Fabrikanlagen beider Unternehmen im Zweiten Weltkrieg. Seidl + Mayer gründet außerdem einen Zweigbetrieb in Kirchheim/Teck.
 1962: Seidl + Mayer zieht von Kirchheim/Teck in das neu gebaute Werk in Schlierbach um.
 Ab 1989: Seidl + Mayer baut den Vertrieb in Deutschland und Europa aus. Es entstehen u. a. Niederlassungen in der Schweiz (1989) und Österreich (1995).
 1997: Fusion von Sorst und Seidl + Mayer. Das neue Unternehmen firmiert ab 1. Januar 1998 unter dem Namen MEVACO GmbH.

Weblinks 
 Website der MEVACO GmbH

Unternehmen (Göppingen)
Produzierendes Unternehmen (Metall)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Göppingen)
Gegründet 1867